Zabrđe ist der Name folgender Dörfer auf dem Balkan:
 Zabrđe (Kosovo), serbischer Name für das Dorf Zabërgja

Bosnien und Herzegowina:
 Zabrđe (Kiseljak), Gemeinde Kiseljak
 Zabrđe (Konjic), Gemeinde Konjic
 Zabrđe (Kotor Varoš), Gemeinde Kotor Varoš
 Zabrđe (Milići), Gemeinde Milići
 Zabrđe (Ugljevik), Gemeinde Ugljevik

Kroatien:
 Zabrđe (Gradec), Gemeinde Gradec
 Zabrđe (Ston), Gemeinde Ston

Montenegro:
 Zabrđe (Andrijevica), Gemeinde Andrijevica
 Zabrđe (Cetinje), Gemeinde Cetinje
 Zabrđe (Herceg Novi), Gemeinde Herceg Novi
 Zabrđe (Pljevlja), Gemeinde Pljevlja
 Zabrđe (Plužine), Gemeinde Plužine

Serbien:
 Zabrđe (Novi Pazar), Opština Novi Pazar
 Zabrđe (Petrovac na Mlavi), Opština Petrovac na Mlavi
 Zabrđe (Priboj), Opština Priboj
 Zabrđe (Sjenica), Opština Sjenica